Egg Island kan syfta på:
  Egg Island (ö i Antarktis)
  Egg Island (ö i Bahamas)